Коріандр — Коріандр посівний (Coriandrum sativum) — однорічна травяниста рослина роду Коріандр родини Зонтичні, прянощі.
 Коріандр (рід) — рід рослин родини Зонтичні.